А́дрия:
 Адрия — раннее название древнего города в Итальянском крае, сейчас город Атри. 
 Адрия — город в Италии, расположен в регионе Венето, на канале Бьянко восточнее Ровиго, между устьями рек По и Адидже.
 Ферран Адриа-и-Акоста — испанский шеф-повар.
 Adria International Raceway — стационарный автодром.
 (143) Адрия — астероид.